Кубок Туреччини з футболу 2014–2015 — 53-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул здобув Галатасарай.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 листопада 2014

|}

Груповий раунд

1 група 

 

Результати

2 група 

 

Результати

3 група 

 

Результати

4 група 

 

Результати

5 група 

 

Результати

6 група 

 

Результати

7 група 

 

Результати

8 група 

 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 лютого 2015

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 березня/15 квітня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 березня/14 квітня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 березня/16 квітня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 березня/16 квітня 2015

|}

Півфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 квітня/21 травня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 квітня/19 травня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2014—2015 
Туреччина
Туреччина
2014 у турецькому спорті
2015 у турецькому спорті